Laetiporus är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Laetiporus i familjen Fomitopsidaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Polyporaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

En art i släktet – svavelticka – används som matsvamp i vissa delar av världen.

Källor

Basidiesvampar
Laetiporus

pl:%C5%BB%C3%B3%C5%82ciak_siarkowy